Wehl bezeichnet:
 einen bei einem Deichbruch entstandenen See, siehe Brack
 eine ehemalige Gemeinde in Preußen und in den Niederlanden, heute Teil von Doetinchem

Wehl ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Wehl (1863–1930), deutscher Generalmajor 
 Feodor von Wehl (1821–1890), deutscher Schriftsteller
 Fritz Wehl (1848–1925), Lederfabrikant und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Gertrud Wehl (1920–2015), deutsche christliche Missionarin
 Gertrud Wehl-Rosenfeld (1891–1976), deutsche Pianistin und Klavierpädagogin
 Michael Wehl (* 1990), deutscher Volleyballspieler

Siehe auch:
 Wel
 Weel